Tessa Wullaert (Tielt, 19 maart 1993) is een Belgische voetbalspeelster. Van 2020 tot 2022 speelde ze bij RSC Anderlecht. In de zomer van 2022 maakt ze de overstap naar Fortuna Sittard. Ze speelt ook voor het nationaal vrouwenelftal.

Carrière

Clubs 
Tessa Wullaert begon op vijf-jarige leeftijd met voetballen. Eerst bij FC Wakken, Ingelmunster en Sporting West Harelbeke. Vanaf 2007 speelde ze bij de jeugd van het vrouwenelftal DVC Zuid-West-Vlaanderen. In 2008 werd het Dames Zultse VV waarmee ze in 2009 een titel vierde in de Tweede Klasse.

In 2012 vertrok ze naar RSC Anderlecht. In de BeNe League scoorde Wullaert 10 keer. In 2013 ging ze naar Standard Fémina waar ze in oktober 2013 haar eerste wedstrijden speelde in de UEFA Women's Champions League. Ze werd vicekampioen in de BeNeLeague en uitgeroepen tot speelster van het jaar. Het volgende seizoen werd ze kampioen met Standard Fémina en topscorer met 18 doelpunten in de BeNe League. Op 29 mei 2015 won ze de Sparkle, de belangrijkste Belgische prijs van het vrouwenvoetbal.

Wullaert tekende in mei 2015 een contract voor twee seizoenen bij het Duitse VfL Wolfsburg. Op 8 februari 2017 won ze de eerste "echte" Belgische Gouden Schoen voor vrouwen, als beste Belgische voetbalster in 2016. Ze won een titel en twee bekers met Wolfsburg. Ze verloor twee keer de finale (2016 en 2017) van de Champions League, telkens van Olympique Lyonnais. Ze kreeg in Duitsland een contractverlenging en in 2018 won ze opnieuw een Gouden Schoen.

Op 21 juni 2018 tekende Wullaert een contract voor twee jaar bij Manchester City FC. De club en speelster posten dat in een filmpje op Twitter en Instagram. Met Manchester City werd ze in haar eerste seizoen vice-kampioen en won ze de FA Cup en de WSL Cup. In 2020 was ze einde contract en tekende ze voor het volgend seizoen bij RSC Anderlecht.

In 2022 maakte ze bekend over te stappen naar de Nederlandse club Fortuna Sittard, die met ingang van het seizoen 2022/23 in het vrouwenvoetbal stapt.

Statistieken

Nationaal elftal 
Wullaert speelde al vanaf 2008 bij de nationale jeugdploegen (U-15, U-17 en U-19). Met de U-19 kwalificeerde ze zich in 2011 voor het Europees kampioenschap voetbal vrouwen onder 19. Wullaert debuteerde in 2011 bij het Nationaal vrouwenelftal waar ze een vaste waarde en topscorer werd en sinds 2019 is ze de kapitein van de Red Flames.

Interlands 

Bijgewerkt t/m 12 november 2022.

Trivia

TV-debuut 
In 2020 assisteerde ze in het eerste seizoen van "Het Rad" op Vier, Peter Van De Veire als letterzetter.

Palmares 

Individueel

Externe links 
 Tessa Wullaert op Soccerway
 Tessa Wullaert op Belgische voetbalbond

Belgisch voetballer